Конвисар Владимир Тимофеевич (псевд. В. Винницкий, В. Яворенко, В. Яворовский, В. Тимофеенко; ) — украинский советский писатель. Член Союза писателей Украины (1963).

Биография 
Родился  в местечке Кривой Рог Херсонской губернии (ныне в Днепропетровской области).

В 1932 году окончил Харьковский институт зерновых культур.

Член ВКП(б) с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Наводчик пушки в 138-й стрелковой дивизии. Воевал под Керчью, Калачём, Сталинградом. В 1943 году демобилизован после тяжёлого ранения, инвалид войны.

В 1947—1952 годах — заведующий корреспондентским пунктом газеты «Правда» в Чехословакии и западных областях Украины. В 1952—1963 годах — ответственный секретарь газеты «Советская Украина».

Умер 5 сентября 1990 года в Киеве, где и похоронен в колумбарии Байкового кладбища.

Творческая деятельность 
Входил в литературную группу «Трактор». Писал на украинском и русском языках. Повесть «На крутом повороте» переведена на венгерский язык. Ряд произведений посвящено В. И. Ленину и его соратникам.

Книги рассказов и очерков:
 Комсомольцы — передовики социалистических полей (1935);
 Между Збручем и Тисой (1952);
 Прага седьмого ноября (1957);
 Шли полки червоные (1959).

Книги повестей:
 На крутом повороте (1975) — о 6-й (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП;
 Дымят смереки, Сапун-гора (1979).

Романы:
 Красные башлыки (1960) — о боевых действиях 1941—1942 годов в Крыму;
 Канны (1961);
 Галичина (1964);
 Засеянное поле (1965);
 Зарница (1971);
 Зелёная метель (1980) — о жизни студенчества;
 Золотая арка (1982) — о десяти последних годах жизни и творческой деятельности Я. Галана.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985).

Примечания

Источники 
 
 Конвісар Володимир Тимофійович // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. — : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. 1995. — Т. 3: К—Н. — 496 с. ISBN 5-88500-023-9.
 
 Конвісар Володимир Тимофійович // Київський некрополь: путівник-довідник / Л. А. Проценко; [ред.: В. Д. Музика, В. Ф. Гужва] / : Укр. письменник, 1994. — 336 с. — С. 296.
 Конвісар Володимир Тимофійович // Українські письменники: біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах / ред. кол. О. І. Білецький (голова) та ін. — : Дніпро, 1965. — Т. 4. Радянська література. А-К / відпов. ред. Л. М. Новиченко; уклад.: О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк. — 845 с. — С. 682—683.
 

Члены Национального союза писателей Украины
Члены КПСС
Выпускники вузов Харькова
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Инвалиды Великой Отечественной войны
Журналисты газеты «Правда»
Похороненные на Байковом кладбище